L'acronimo Icel o ICEL si può riferire a:
İçel, antico nome della provincia di Mersin in Turchia
ICEL, Commissione internazionale  sull'inglese nella Liturgia
Icel primo re del Regno degli Iclingas, antenato del Regno di Mercia